Wilhelm Boller ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Boller (Unternehmer) (1835–1921), deutscher Tapetenfabrikant
 Wilhelm Boller (Widerstandskämpfer) (1904–1943), deutscher Widerstandskämpfer

 Siehe auch
 Willi Boller (1922–2006), deutscher Marineoffizier